Балі́ може означати:

 Балі (Кальвадос), Франція
 Балі (море)
 Балі (острів), у морі Балі
 Балі (провінція), Індонезія, на острові Балі
 Балі (протока), між островами Балі та Ява
 Балі (рід)